Иоганзен — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Иоганзен, Бодо Германович (1911—1996) — доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации
 Иоганзен, Герман Эдуардович (1866—1930) — русский зоолог, фенолог, орнитолог, энтомолог.